Bank of the West Classic 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Stanford Classic rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2013 roku w Stanford na kortach twardych o puli nagród 795 707 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Kalifornii